Пусто Село може бити:

 Пусто Село (Ораховац), насељено мјесто у општини Ораховац, Космет, Република Србија
 Пусто Село (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ